E405 ou E.405 peut faire référence à :
 E404, numéro E de l’alginate de propane-1,2-diol, un additif alimentaire ;
 FS E.405, une locomotive électrique italienne.